Walkover
Wo (kana)

Desambiguações de siglas